

Ім'я 
Павла - жіноче ім'я латинського походження. Утворилося від жіночого Павло. Європейцями вимовляється як Пола, Паула. Споріднене Павліна (Пауліна), Поліна.

Православні іменини (дати дані за григоріанським календарем) [1]: 16 січня, 8 лютого, 23 лютого, 16 червня, 17 червня.
 Паула Бір — німецька акторка.
 Паула Весселі — австрійська акторка театру і кіно, кінопродюсер.
 Паула Парето — аргентинська дзюдоїстка, олімпійська чемпіонка та бронзова призерка, чемпіонка світу.
 Паула Пекуено — бразильська волейболістка, олімпійська чемпіонка.
 Паула Селінг — румунська співачка.

Прізвище 

 Жуліано Віктор де Паула — бразильський футболіст.
 Франсіско де Паула Магессі Таварес де Карвальйо — бразильський військовик і політик.
 Франц фон Паула Шранк — німецький ботанік, міколог, зоолог, натураліст, професор математики та фізики, богослов.

Інше 
 1314 Паула — астероїд головного поясу.